Grandval kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Grandval, Puy-de-Dôme, kommun i departementet Puy-de-Dôme,

Schweiz 

 Grandval, Bern, ort och kommun i kantonen Bern,